Liparis Rich. – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae),
 Liparis Scopoli – rodzaj ryb z rodziny dennikowatych (Liparidae).